

Cypr 
 Mandria – wieś w dystrykcie Limassol;
 Mandria – wieś w dystrykcie Pafos.

Włochy 
 Mandria – część miasta Chivasso, dawny obóz armii polskiej we Włoszech La Mandria di Chivasso